Teichler ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Teichler (* 1977), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Hans Joachim Teichler (* 1946), deutscher Sportwissenschaftler
 Ulrich Teichler (* 1942), deutscher Soziologe und Hochschulforscher